El padre de la novia puede referirse a:

 El padre de la novia, película de 1950, protagonizada por Spencer Tracy, Joan Bennett y Elizabeth Taylor.
 El padre de la novia, película de 1991, nueva versión de la película de 1950, protagonizada por Steve Martin, Diane Keaton y Martin Short.
 El padre de la novia, película de 2022, protagonizada por Andy García y Gloria Estefan.